Bourguignonne bezeichnet:

 eine Schriftart, siehe Bastarda
 eine ehemalige französische Automarke, siehe Bourguignonne (Automarke)

Siehe auch:
 Bourguignon (Begriffsklärung)